

Prénom 

Kenny, un prénom masculin d'origine celtique, diminutif de Kenneth.

Saint chrétien 

 Kenny  († vers 599), le nom écossais de Canice d'Aghaboe, né en Irlande du Nord, disciple de saint Finian et de saint Cadoc au Pays de Galles, fondateur des monastères  d'Agahanoe et de Kilkenny en Irlande, bâtisseur d'églises en Écosse

Patronyme 

 Arturo Kenny (1889-), joueur de polo argentin ;
 Brian Kenny, homme politique canadien ;
 Edward Kenny (1800-1891), maire canadien d'Halifax ;
 Emer Kenny (1989-), actrice et scénariste britannique ;
 Enda Kenny, homme politique irlandais ;
 Francis Kenny, directeur de la photographie américain ;
 Grant Kenny (1963-), kayakiste australien ;
 Jason Kenny (1988-), coureur cycliste britannique ;
 Laura Kenny (née Laura Trott) (née en 1992), cycliste professionnelle britannique ;
 Liam Kenny (1977-), joueur de squash irlandais ;
 Louise Kenny (1970-), médecin britannique ;
 Mike Kenny (1945-), nageur britannique, seize fois champion paralympique ;
 Yvonne Kenny (née en 1950), soprano australienne.

Pseudonyme 

 Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse, auteurs belges de romans d'espionnage ayant pour héros récurrent Francis Coplan.

Toponyme 

 Kenny Lake, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Valdez-Cordova ;
 rivière Kenny, affluent de la rivière Jean-Venne, coulant dans les municipalités de Entrelacs et de Chertsey, dans la MRC Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Autres 
Kenny peut aussi désigner :
 Kenny, un film canadien de Claude Gagnon sorti en 1988 ;
 Kenny, un film australien de Clayton Jacobson sorti en 2006 ;
 Kenny Matthews, personnage du jeu ObsCure ;
 Kenny, un personnage de la série télévisée South Park ;
 Kenny, un groupe de musique.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom